Олиевка — название населённых пунктов на Украине:

 Олиевка — село в Житомирском районе Житомирской области.
 Олиевка — село в Александрийском районе Кировоградской области.